Il singolare del torneo di tennis Messina Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Massimo Valeri, il quale ha battuto in finale Germán López 4-6, 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Ronald Agénor (semifinali)
 Renzo Furlan (primo turno)
 Frédéric Fontang (primo turno)

 Roberto Azar (secondo turno)
 Germán López (finale)
 Rodolphe Gilbert (semifinali)
 Marcos Górriz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Messina Challenger 1991